Patriarca era el títol donat antigament als bisbes de les cinc seus més importants de l'imperi romà i donat encara avui als caps de les esglésies orientals i honoríficament a alguns bisbes de l'Església catòlica. Vegeu Patriarca de Constantinoble i Patriarca de Moscou.
 Nom que reben Abraham, Isaac i Jacob. Vegeu Patriarca (Bíblia)
 Cap de la família en un patriarcat.